Le Championnat de squash du British Open féminin 2005 est l'édition 2005 du British Open qui se déroule au National Squash Centre  du 9 au 17 octobre 2005. Le tournoi est remporté par Nicol David qui remporte son premier titre en battant Natalie Grinham en finale.

Têtes de série

Tableaux

tour de qualification 

 Rebecca Chiu abandon.

tour de qualification

Finales de qualification 

Lucky loser*

Tableau final

Références

Voir aussi 
 British Open
 British Open masculin 2005

féminin 2005
Compétition de squash à Manchester
British Open féminin
Sport en Angleterre en 2005
Sport en octobre 2005